Příjmení Larkin nese více různých osobností:

 Dylan Larkin (* 1996) – americký hokejový útočník
 Christopher Larkin (* 1987) – americký herec
 Philip Larkin (1922–1985) – anglický básník, prozaik a jazzový kritik